Кишко Георгій Іванович (1946—1996) — український актор театру та кіно.
 Кишко Олександр Максимович (1926—1986) — український лікар-інфекціоніст, доктор медичних наук, професор.